Асанідзе — грузинське прізвище.

Відомі носії 
 Георгій Асанідзе — грузинський важкоатлет, олімпійський чемпіон, чемпіон світу.
 Аміран Асанідзе  — грузинський перекладач.

Грузинські прізвища